Albgau oder Alpgau (althochdeutsch Albegau, Albigouve, Alpegowe) ist eine Bezeichnung, die historisch und aktuell für verschiedene Landschaften benutzt wurde und wird.

Der Albgau, eine Gaugrafschaft im Herzogtum Schwaben im Süden des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg, siehe Albgau (Südschwarzwald).
Der Albgau wird heute das Tal der Alb im nördlichen Schwarzwald genannt, siehe Albgau (Nordschwarzwald).
Als Albgau oder Alpgau wurde früher das Allgäu bezeichnet.